Il singolare del torneo di tennis Banka Koper Slovenia Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Tamira Paszek che ha battuto in finale Maria Elena Camerin 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Katarina Srebotnik (primo turno)
 Assente
 Sybille Bammer (primo turno)
 Martina Müller (quarti di finale)

 Romina Oprandi (secondo turno)
 Maria Elena Camerin (finale)
 Émilie Loit (semifinali)
 Tathiana Garbin (semifinali)
 Jarmila Gajdošová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2006